Saint-Prix (Alier), municipi al departament d'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Prix (Ardèche), municipi al departament d'Ardecha (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Prix (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Prix (Val-d'Oise), municipi al departament de la Vall de l'Oise (regió d'Illa de França)
 Saint-Prix-lès-Arnay, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Talus-Saint-Prix, municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)